Nossa Senhora de Guadalupe bezeichnet:

 Unsere Liebe Frau von Guadalupe, Schutzpatronin von Mexiko
 Nossa Senhora de Guadalupe (Évora), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora de Guadalupe (Vila do Bispo), älteste Kirche an der portugiesischen Algarve

Siehe auch:
 Nuestra Señora de Guadalupe